Pseudoceros — рід війчастих плоских червів родини Pseudocerotidae.

Види 
Перелік видів:

 Pseudoceros albomarginatus Hyman, 1959
 Pseudoceros asamusiensis Kato, 1939
 Pseudoceros ater Hyman, 1959
 Pseudoceros atropurpureus Kato, 1934
 Pseudoceros bicolor Verrill, 1902
 Pseudoceros bifasciatus Prudhoe, 1989
 Pseudoceros bimarginatus Meixner, 1907
 Pseudoceros bolool Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros caeruleopunctatus Palombi, 1928
 Pseudoceros canadensis Hyman, 1953
 Pseudoceros cardinalis Haswell, 1907
 Pseudoceros cardiosorus (Schmarda, 1859)
 Pseudoceros clavicornis (Schmarda, 1859)
 Pseudoceros colemani Prudhoe, 1977
 Pseudoceros collingwoodi Laidlaw, 1903
 Pseudoceros concinnus (Collingwood, 1876)
 Pseudoceros confusus Newman & Cannon, 1995
 Pseudoceros contrarius Newman & Cannon, 1995
 Pseudoceros cruentus Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros depiliktabub Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros dimidiatus von Graff, 1893
 Pseudoceros exoptatus Kato, 1938
 Pseudoceros felis Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros ferrugineus (Hyman, 1959)
 Pseudoceros fuscogriseus Hyman, 1959
 Pseudoceros fuscopunctatus Prudhoe, 1977
 Pseudoceros gamblei Laidlaw, 1902
 Pseudoceros glaucus Prudhoe, 1989
 Pseudoceros goslineri Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros gravieri Meixner, 1907
 Pseudoceros griseus Hyman, 1959
 Pseudoceros harrisi Bolanos, Quiroga, & Litvaitis, 2007
 Pseudoceros heronensis Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros imitatus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros imperatus Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros indicus Newman & Schupp, 2002
 Pseudoceros intermittus Newman & Cannon, 1995
 Pseudoceros irretitus Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros jebborum Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros josei Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros kylie Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros lacteus (Collingwood, 1876)
 Pseudoceros lactolimbus Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros laingensis Newman & Cannon, 1998 
 Pseudoceros langamaakensis Faubel, 1983
 Pseudoceros laticlavus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros latissimus (Schmarda, 1859) 
 Pseudoceros lindae Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros liparus Marcus, 1950
 Pseudoceros litoralis Bock, 1913
 Pseudoceros luteus (Plehn, 1898)
 Pseudoceros macroceraeus Schmarda, 1859
 Pseudoceros maximus Lang, 1884
 Pseudoceros memoralis Kato, 1938
 Pseudoceros microceraeus (Schmarda, 1859)
 Pseudoceros micropapillosus Kato, 1934
 Pseudoceros monostichos Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros mossambicus Prudhoe, 1989	 
 Pseudoceros nigrocinctus (Schmarda, 1859)
 Pseudoceros nipponicus Kato, 1944
 Pseudoceros ouini Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros paralaticlavus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros periaurantius Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros periphaeus Bock, 1913
 Pseudoceros peripurpureus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros perviolaceus (Schmarda, 1859)
 Pseudoceros pius Kato, 1938
 Pseudoceros prudhoei Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros punctatus Laidlaw, 1902
 Pseudoceros rawlinsonae Bolanos, Quiroga, & Litvaitis, 2007
 Pseudoceros regalus Laidlaw, 1903
 Pseudoceros reticulatus Yeri & Kaburaki, 1918
 Pseudoceros rubellus Laidlaw, 1903  
 Pseudoceros rubronanus Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros rubrotentaculatus Kaburaki, 1923
 Pseudoceros sagamianus Kato, 1937
 Pseudoceros sapphirinus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros scintillatus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros scriptus Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros stimpsoni Newman & Cannon, 1998
 Pseudoceros susanae Newman & Anderson, 1997
 Pseudoceros texanus Hyman, 1955
 Pseudoceros tigrinus Laidlaw, 1902
 Pseudoceros tomiokaensis Kato, 1938
 Pseudoceros velutinus (Blanchard, 1847)
 Pseudoceros verecundus Newman & Cannon, 1994
 Pseudoceros vinosus Meixner, 1907
 Pseudoceros yessoensis Kato, 1937
 Pseudoceros zebra (Leuckart, 1828)

Види incertae sedis 
 Pseudoceros affinis (Collingwood, 1876) 
 Pseudoceros albicornus (Stimpson, 1857) 
 Pseudoceros atraviridis (Collingwood, 1876) 
 Pseudoceros buskii (Collingwood, 1876) 
 Pseudoceros caeruleocinctus Hyman, 1959 
 Pseudoceros cerebralis (Kelaart, 1858) 
 Pseudoceros chloreus Marcus, 1949 
 Pseudoceros coccineus (Stimpson, 1857) 
 Pseudoceros corallophilus Hyman, 1954 
 Pseudoceros devisii Woodworth, 1898 
 Pseudoceros dimidiatus Graff, 1893 
 Pseudoceros dulcis Kelaart, 1858 
 Pseudoceros flavomaculatus Graff, 1893 
 Pseudoceros fulminatus (Stimpson, 1855) 
 Pseudoceros fuscus (Kelaart, 1858) 
 Pseudoceros guttatomarginatus (Stimpson, 1855) 
 Pseudoceros habroptilus Hyman, 1959 
 Pseudoceros haddoni (Laidlaw, 1903) 
 Pseudoceros hancockanus (Collingwood, 1876) 
 Pseudoceros interruptus (Stimpson, 1855) 
 Pseudoceros japonicus (Stimpson, 1857) 
 Pseudoceros kelaarti (Collingwood, 1876) 
 Pseudoceros kentii Graff, 1893 
 Pseudoceros leptostictus Bock, 1913 
 Pseudoceros limbatus Leuckart, 1828 
 Pseudoceros lividus Prudhoe, 1982 
 Pseudoceros maculatus (Pease, 1860) 
 Pseudoceros mexicanus Hyman, 1953 
 Pseudoceros montereyensis Hyman, 1953 
 Pseudoceros mulleri (Delle Chiaje, 1829) 
 Pseudoceros niger (Stimpson, 1857) 
 Pseudoceros paradoxus Bock, 1927 
 Pseudoceros pleurostictus Bock, 1913 
 Pseudoceros purpureus (Kelaart, 1858) 
 Pseudoceros striatus Kelaart, 1858 
 Pseudoceros tristriatus Hyman, 1959 
 Pseudoceros zeylanicus (Kelaart, 1858)

Галерея

Примітки 

Турбелярії
Роди тварин